Alfred Olsen kan henvise til

 Alfred Olsen (politiker), en færøsk politier og tjenstemand
 Alfred Olsen (maler), en dansk maler